

Toponyme
 Asasp, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Asasp-Arros ;
 Asasp-Arros, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme